Kozji Vrh (Čabar), een plaats in de Kroatische gemeente Čabar
 Kozji Vrh (Podvelka), een plaats in de Sloveense gemeente Podvelka